4GW – Fourth Generation Warfare – Guerra di quarta generazione (vedasi anche Guerra moderna)
 4GW – abbreviazione di DOS/4GW, DOS extender.